Cornellà Centre (metrostation), een metrostation aan lijn 5 van de metro van Barcelona
Station Cornellà, een treinstation aan de noordkant van het centrum van de Spaanse stad Cornellà de Llobregat